Sundance kan syfta på:

 Sundance – en ritual, se Soldansen
 Sundance (musikgrupp) – en musikgrupp
 Sundance Resort – en skidort i USA
 Sundance, Wyoming – ort i USA
 Sundance Film Festival – filmfestivalen i Park City, Utah